Айважива (Alkanna) е род покритосеменни растения от семейство Грапаволистни (Boraginaceae). Включва около 50 вида, разпространени главно в Европа, Средиземноморието и Близкия изток.

Видове

Източници